Antequera bezeichnet:
 Antequera – Stadt in Spanien
 Antequera (Comarca) – Comarca in Spanien
 Antequera (Gerichtsbezirk) – Gerichtsbezirk in Spanien
 Dolmen Stätte von Antequera – Welterbe
 Antequera (Bohol) – Verwaltungsgemeinde in der Provinz Bohol, Philippinen
 Municipio Antequera – Landkreis in der Provinz Poopó, Bolivien
 Antequera (Oruro) – Ortschaft im Departamento Oruro, Bolivien
 Antequera (San Pedro) – Distrikt in Paraguay
 Antequera (Gattung) – Gattung der Prachtfalter

Antequera ist der Familienname von
 Francisco Antequera (* 1964), spanischer Radsportler

Siehe auch:
 Erzbistum Antequera